

Patronyme 
De Filippis est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Carmine de Filippis, un prêtre catholique italien ;
 Lodovico De Filippis, appelé parfois Ludovico, un joueur de football italien ;
 Luigi De Filippis, un pilote automobile italien ;
 Luis De Filippis, une réalisatrice et scénariste canadienne-italienne ;
 Maria Teresa De Filippis, une pilote automobile italienne ;
 Vittorio de Filippis, un journaliste français.

Voir aussi